

Localidades

Wheeling (Wheellie, Stunt)
Wheeling (Missouri)
Wheeling (Virgínia Ocidental)

Outros 
Wheeling, afluente do rio Ohio
Wheeling - esporte com motos e bicicletas

Desambiguação